Galago kan syfta på:

 Galago (släkte) – ett släkte i familjen galagoer som i sin tur tillhör ordningen primater
 Galago (serietidning) – en svensk serietidning och skämttidskrift som startades 1979
 Galago förlag – ett varumärke för Ordfront